Улица Быковского — название улиц в различных населённых пунктах бывшего СССР обычно в честь лётчика-космонавта СССР В. Ф. Быковского.

 улица Быковского — улица в Балашихе.
 улица Быковского — улица в Грозном.
 улица Быковского — улица в Краматорске.
 улица Быковского — улица в Красноярске.
 улица Быковского — улица в Ростове-на-Дону.
 улица Быковского — улица в Сыктывкаре.
 улица Быковского — улица в Якутске.

См. также 

 Быковская улица
 Быковский проезд (Владимир)